Мамэньсиза́вр, или маменьчизавр () — род растительноядных динозавров-зауроподов из семейства Mamenchisauridae, живший в верхнеюрскую эпоху (мальм) на территории современной Восточной Азии. Является динозавром с самой длинной шеей, которая, по некоторым данным, достигала 15 метров в длину.

Этимология 
Родовое название Mamenchisaurus буквально означает «ящерица из Мамэньси», от пиньинь Mǎménxī — Мамэньси и  «ящерица». Известный китайский палеонтолог профессор Ян Чжунцзянь решил назвать род по месту находки — местности Маминси (пиньинь Mǎmíngxī) в провинции Сычуань, однако в результате ошибки, им допущенной, вместо Маминси было указано название Мамэньси.

Тот факт, что первые остатки динозавра были найдены на месте строительства, стал причиной того, что Ян дал типовому виду название Mamenchisaurus constructus (от  — строить).

История изучения 
Ископаемые остатки Mamenchisaurus constructus были найдены в 1952 году при строительстве дороги в Сычуани. Части окаменелого скелета описал и дал название виду в 1954 году профессор Ян.

Первый экземпляр был 22 метра в длину. И половина из этой общей длины приходилась на шею, что делает мамэньсизавра самым длинношеим животным, когда-либо существовавшим на Земле. Шея мамэньсизавра состояла из 19 позвонков (следует заметить, что ни у какого другого известного динозавра стольких шейных позвонков не имелось).

Виды 

По данным сайта Fossilworks, на сентябрь 2016 года в род включают 8 вымерших видов:
  [syn. , orth. var.]
 
  [syn. ]
  [syn. ]
  [syn. , orth. var.] — четыре неполных скелета
 
  — неполный череп, отдельные кости. Возможно был самым большим, достигая 26 метров в длину
  — найден возле города Цзыгун в провинции Сычуань в 1989 году. Скелет данного вида составляет 16 метров в длину с 6,5-метровой шеей, что делает особей данного вида сравнительно небольшими по сравнению с особями других видов. Вид был назван в честь профессора Яна.

Классификация 
Ниже приведена возможная филогинетическая клалограмма:

Галерея

Примечания 

Eusauropoda
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии